Dabija:
 Alexandru Dabija (n. 1955) este un regizor român
 Eustatie Dabija, (sau Eustratie, Istrate), a fost domn al Moldovei între septembrie 1661 și 11 septembrie 1665
 Gheorghe Dabija (1872-1957) general in Primul Război Mondial
 Nicolae Dabija (1837-1884), colonel, ministru de război al României 
 Nicolae Dabija (1907-1949), maior, luptător anticomunist
 Nicolae Dabija (n. 1948), scriitor din Republica Moldova
 Tudor Dabija-Cazarov este un general din Republica Moldova

Nume de familie slave